Техника движения материалов - одна из важнейших составляющих Логистики. Она отвечает за улучшение логистических процессов, а именно улучшение трёх основных целей логистики (увеличения качества, уменьшения времени, снижения затрат) путём использования современных технических методов транспортирования.

Введение

Логистика  
Система, состоящая из двух составных элементов:
 Техника движения материалов,
 Полная обработка информации.
Полем деятельности логистики является четкое управление движением материальных и информационных потоков.

Материальный поток (физическое создание стоимости) движется по цепочке от поставщиков к потребителям через производителя. Задачи, которые выполняются на протяжении всего пути: закупка, снабжение, складирование, управление производством, исполнение заказа, распределение готовой продукции.

В отличие от материального потока направление информационного потока как обратнонаправленное - поток движется от потребителя к поставщику через производителя, включая в себя планирование, предложение и заказ; так и прямонаправленное от поставщика к потребителю, как сопроводительная информация по материальному потоку.

Логистическая цепочка состоит из трёх основных звеньев: поставщиков, производителей и потребителей, которые в свою очередь могут представлять собой целые системы. На основе этой цепочки логистика делится на 4 главных вида логистики:

 Логистика снабжения - делится на логистику закупок и непосредственно логистику снабжения и, соответственно, отвечает за закупку и снабжение производства сырьём и материалами;
 Производственная логистика - отвечает за движение материалов и информации в производственных процессах;
 Логистика сбыта - отвечает за дистрибуцию готовой продукции от производителя к потребителям;
 Логистика утилизации отходов - главным отличием данного типа логистики является её направление - она обратнонаправленная и в зависимости от конечной цели, делится на редистрибуцию, репроизводство и утилизацию.

Но для обеспечения движения потоков по цепочке в одну или другую сторону необходимы ещё две подсистемы логистики:
 Складская логистика - отвечает за хранение материалов или информации и делится на 3 основных процесса: складирование, буферизация, сохранение;
 Транспортная логистика - отвечает за непосредственное передвижение продукции из пункта А в пункт Б и делится на транспортировку (с помощью авиа, ж/д, авто, водного или трубного транспорта) и транспортирование (с помощью, к примеру, конвейеров, погрузчиков, стеллажей и т. п.)

Техника движения материалов  
Техническое оборудование (механизмы, машины), подразделяющееся на три основные элемента:
 Техника транспортирования,
 Техника хранения и передачи информации,
 Техника управления

Полем деятельности техники движения материалов является планирование, организация и обеспечение экономичности логистических процессов.

Материальный поток - это сцепление всех процессов от добычи сырья, доработки и переработки материалов, через производство вплоть до распределения готовой продукции внутри определённой области. В частности, сюда относятся: обработка, владение, транспортирование, буферизация, пребывание и складирование (VDI 3300)

Технику транспортирования можно разделить на следующие элементы:
 Упаковочная техника и техника создания транспортных единиц;
 Техника транспортирования;
 Техника складирования;
 Техника комплектации (комиссионирования);
 Техника владения;
 Монтажная техника;
 Погрузочно-разгрузочная техника;
 Информационная техника и техника управления.

Техника транспортирования  
Механизмы, обеспечивающие транспортирование материалов, полем задач которых является определение оптимальных конструкций механизмов и методов их применения.

Технику транспортирования можно разделить на следующие виды:

 Подъемные механизмы
 Краны
 Мостовой кран
 Башенный кран
 Портальный кран
 Автокран
 Плавающий кран
 и др.
 Серийные подъемные механизмы
 Бутылочный прокат
 Электропрокат
 Реечный (зубчатый) домкрат
 Козлы
 и др.
 Транспортные средства непрерывного действия
 Механические транспортные средства (конвейера)
 Ленточный конвейер
 Роликовый конвейер (рольганг)
 Ковшевый (вертикальный) конвейер (нория)
 Цепной конвейер
 Виброконвейер
 Шнековый (червячный) транспортер
 Подвесной конвейер
 и др.
 Гидравлические транспортные средства (трубопроводный транспорт)
 Пневматические транспортные средства (пневмотранспорт)
 Наземная техника
 Нерельсовая
 Тележка
 Тягач
 Подъёмник
 Погрузчик
 Автоматические беспилотные системы
 и др.
 Рельсовые
 Сдвигаемая установка
 Вагонетка
 и др.
 Складская техника
 Складские установки
 Поддонный стеллаж
 Проездной стеллаж
 Прокручивающийся стеллаж
 Кассетный стеллаж
 и др.
 Техника обслуживания склада
 Вилочный погрузчик
 Ричтрак
 Штабелер
 и др.
 Техника комплектации
 Техника управления
 Особые области
 Лифты
 Фуникулеры
 Погрузочно-разгрузочная техника
 Техника владения
 и др.

Виды и свойства объектов транспортировки 

Виды и свойства объектов транспортировки имеют огромное значение для конструкции транспортеров. Различают сыпучие и поштучные грузы.

Поштучные грузы - это отдельные единицы, например, ящик, мешок, упакованный механизм, ящик для бутылок или даже несколько ящиков на одном поддоне.
Показателями поштучных грузов являются:
 Габариты - длина, ширина, высота, вес
 Форма - кубический, продолговатый, с гладкой или шершавой поверхностью и т. д.
 Особые свойства - громоздкий, бьющийся, штапелируемый, восприимчивый к температуре и т. д.

Сыпучие грузы - это массовые грузы, например, песок, уголь, щебень, камни, руда, мука и т. д.
Они так же делятся на три группы: кусковые (камни), гранулированные (щебень) и пылеобразные (мука)
Показателями сыпучих грузов являются:
 Насыпная плотность
 Угол насыпки
 Размер зерна

В зависимости от груза подбирается соответствующий метод транспортировки. Как правило, различают два основных метода транспортировки: постоянный (конвейеры, круговые фуникулеры, лифты непрерывного действия) и периодические (краны, бутылочные транспортеры, лифты, шахтные транспортеры, челночные фуникулеры)

Способность функционировать транспортеров постоянного или периодического действия характеризуется транспортным потоком. Транспортный поток - это объём груза (пропускная способность) за единицу времени. В зависимости от вида груза и метода транспортирования, поток бывает поштучный (шт/ед. вр.), массовый (кг/ед. вр.) и объемный (м3/ед. вр.)

У подъемных механизмов способность функционирования так же характеризуется полезной и предельной нагрузкой.

Предельная нагрузка - это максимальный вес, который может поднять подъемный механизм.
Полезная нагрузка - это предельная нагрузка за вычетом веса крепления и такелажной оснастки.

Транспортирование сыпучих грузов 
Транспортирование сыпучих грузов характеризуется массовым (lm) и объемным потоком (lv).
Оба потока связаны друг с другом насыпной плотностью (ρ).

lm=ρ·lv

При постоянной отгрузке действует: lv=A·v, где 
А - площадь поперечного сечения заполнения (м2)
v - скорость транспортирования (м/с)

При пульсирующей или тактовой отгрузке действует: lv=V·v/e, где
V - максимальный объём захвата (например, ковша) (м3)
v - скорость транспортирования (м/с)
e - интервал между захватами (м)

Транспортирование поштучных грузов 

Регулярная поставка - такт

lшт=1шт·v/s
λ = 1/T, где

lшт - штучный поток
v - постоянная скорость
λ - пропускная способность
Т - такт (Т = s/v)

Нерегулярная поставка

Среднее время поставки: , где

при 

ti - дискретное время поступления i-го груза
li - длина i-го груза
di - расстояние между i-тым и следующим грузами  
 - средняя скорость
Т - такт
tm - самое вероятное время поступления груза

Вероятность поступления груза подчиняется законам теории Вероятности, а именно нормальному распределению

Для расчёта наиболее вероятного времени поступления и величины ожидания можно использовать следующие функции распределения:

Пропускная способность:

Причем при  и 

 - граничная пропускная способность

Средства транспортировки, вспомогательные средства для погрузки и средства формирования грузов 

Транспортная техника делится на две основные категории: техника транспортировки и техника транспортирования.

Техника транспортирования предназначена для транспортирования, распределения и складирования грузов, а также перевозки пассажиров на ограниченные расстояния, как правило, внутри области производства (погрузчик, автоматический беспилотный погрузчик, мостовой кран, роликовый конвейер, ленточный конвейер и т. д.).

Техника транспортировки осуществляет перевозку грузов и пассажиров по улицам, рельсам, воде и воздуху. Бывает как ближнего, так и дальнего следования (автомобиль, поезд, корабль, самолёт и т. д.).

Транспортные системы состоят из трёх составных элементов - транспортные единицы (синоним: груз), процесс транспортирования и средства транспортирования (синоним: транспортное средство)

Транспортная единица состоит из непосредственно транспортируемого товара (деталь, короб, ящик) и вспомогательного средства для погрузки (поддон, короб, кассета)

Процесс транспортирования заключается в исполнении двух главных задач:
 Организация транспортирования - все диспозитивные и контролирующие функции по организации;
 Управление транспортированием - переработка информации для планирования и реализации транспортирования.

Вспомогательные средства для транспортировки, складирования и погрузки 

Все три термина имеют одно значение и общие функции:
 Образование унифицированной логистической единицы,
 Защитная функция за счёт повышения транспортоспособности.

Переход к стандартным единицам обеспечивает предпосылки к механизации и даже автоматизиции материальных потоков.

Основные средства транспортировки

1. Унифицированные кассеты/ящики
Кассеты являются полностью закрытым средством. Выполнены, в основном, из пластмассы в форме стандартизированных ящиков или складских коробов. Главным плюсом данных кассет является их модулярное построение - кассеты одного класса хорошо штабелируются. Существует множество различных модификаций, габаритов и грузоподъёмностей.

2. Евро-поддоны
Поддоны предназначены для объединения множества грузов в единую транспортную единицу, чтобы обеспечить более эффективную погрузку, транспортировку и складирование.
Поддоны по Евро-стандарту имеют габариты 800 мм х 1200 мм; они четырёхсторонние (погрузчик может захватить их с любой из четырёх сторон); выполнены, как правило, из дерева, но существуют варианты и из искусственных материалов; грузоподъёмность - 1000 - 1500 кг.

3. Вспомогательные средства под евро-стандарт
Для удобства погрузки, транспортировки и складирования многие прочие средства были модернизированны под евро-стандарт поддонов. Это, в первую очередь, боксы, стальные контейнеры и решетчатые поддоны. Полностью закрытые средства. Предназначены для перевозки и хранения мелкогабаритных и не штабелируемых грузов, зато благодаря евро-стандартам приобретают возможность к штабелированию и перевозке кранами.

4. Контейнер
Полностью закрытое средство транспортировки, предназначенное для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов на большие расстояния с помощью средств транспортировки (автомобили, суда и т. д.). В зависимости от груза, имеют различные размеры и формы.
ISO-контейнеры имеют ещё одно назначение - их размеры позволяют максимально эффективно размещать унифицированные кассеты/ящики.

Создание погрузочных единиц и упаковок 

Термины "груз", "погрузочно-разгрузочная" и "складская единица", "единица комплектации", "производственная, сборочная, готовая единицы" имеют сходное значение, но указывают место нахождения и целенаправленность продукта в логистической цепи.

груз находится в транспортном средстве и направляется к месту разгрузки. После разгрузки "разгрузочная единица" отправляется на склад, где встает на учёт и становится "складской единицей". При формировании заказа работник склада изымает отдельные складские единицы в общий заказ, называющийся комплектацией. Таком образом при в процессе комплектации со склада изымаются "единицы комплектации". Полученные комплекты, как "отгружаемые единицы", погружаются на транспорт и в зависимости от дальнейшей цели становятся производственной единицей (цель - производство), сборочной единицей (цель - сборка) или готовая продукция (цель - сбыт или покупатель)

Примеры наиболее часто используемых упаковок
 Пакет
 Жестяная банка
 Бочка
 Бутылка
 Открытый ящик
 Сундук
 Мешок
 Коробка
 Тюбик
 Стеклянная банка
 Лоток
 Футляр

Палетирование

В русском языке укоренилось слово, обозначающее процесс укладки (штабелирования) грузов на поддоны - палетирование.
Палетирование - это штабелирование отдельных единиц в штабеля, где каждый штабель состоит из одного или нескольких слоев, а каждый слой из отдельных единиц и т.д.
Единицы штабелирования выкладываются по определённому рисунку в зависимости от самого груза, чтобы обеспечить большую надежность.

Помимо ручного палетирования в мировой практике существует множество видов механизированной и автоматизированной техники раскладки груза на поддоны.

Линии могут быть как однолинейными, так и многолинейными. Для палетирования используют, как правило, три вида роботов: робот-рука, портальный укладчик, столбовой (осевой) укладчик.

Так же в зависимости от укладываемого груза существует множество различных механизмов захвата:
 Клещи
 Вилы
 Вакуумные присоски
 Бутылочный или канистровый захват

Обеспечение безопасности грузов 

Вышерассмотренная упаковка помимо обеспечения возможности перевозки и хранения, обеспечивает безопасность непосредственного продукта. Так же выше рассмотрено, что для удобства транспортировки и хранения зачастую упакованные единицы укладывают в штабеля на поддоны. Но не всегда это обеспечивает полную безопасность груза, и поэтому необходимы специальные средства по её обеспечению.

Специальные средства обеспечения безопасности делятся на две группы:
 Внутренние средства обеспечения безопасности
 Специальный рисунок укладки
 Надпольная прослойка
 Средства обеспечения антискольжения
 Внешние средства обеспечения безопасности
 Частичная термоусаживающаяся плёнка
 Полная термоусаживающаяся плёнка
 Эластичные покрытия
 Обручевание/перевязка

Логистика